Lindenschmit er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Johann Lindenschmit (1771-1845) – tysk tegner, stikker, medaljør og møntgravør
 Ludwig Lindenschmit den ældre (1809-1893) – tysk arkæolog
 Ludwig Lindenschmit den yngre (1850-1922) – tysk arkæolog
 Wilhelm Lindenschmit den ældre (1806-1848) – tysk historiemaler
 Wilhelm Lindenschmit den yngre (1829-1895) – tysk historiemaler

Efternavne